

Разделна () — село в Варненській області. Входить до складу общини Белослав.
 Разделна () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Гилибово.